Ternate se poate referi la:

 Ternate (oraș), oraș din Indonezia
 Ternate, comună în Provincia Varese, Italia